Административный округ Бромберг () — административная единица с центром в городе Бромберг:
 Административный округ Бромберг (1815—1920), прусская провинция Позен
 Административный округ Бромберг (1939—1945), рейхсгау Данциг — Западная Пруссия